Карбонерас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинциюАльмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 95 км². Население 8123 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Carboneras
 la web de carboneras
 Carboneras
 Carboneras
 Carboneras en el Cabo de Gata 
 Carboneras

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии